Guido Guidi (? - dopo 943) - figlio di Tegrimo Guidi (900-941 ca.)
 Guido Guidi (? - 1034 ca.) - figlio di Tegrimo Guidi (? - 992 ca.)
 Guido Guidi (XI secolo) - figlio di Guido Guidi (? - 1034 ca.)
 Guido Guidi (1196 - 1239) - figlio di Guido Guerra III Guidi (?-1213)
 Guido Pace Guidi (? - 1281 ca.) - figlio di Aghinolfo Guidi (?-1247 ca.)
 Guido Guidi (? - 1289) - figlio di Guido Pace Guidi (?-1281 ca.)
 Guido Guidi (1220 - 1293) - figlio di Tegrimo Guidi (?-1270 ca.)
 Guido Guidi (?-1323 ca.) - figlio di Simone Guidi (?-ante 1280)
 Guido Guidi (? - 1337) - figlio di Aghinolfo Guidi (?-1338)
 Guido Domestico Guidi (? - 1371 ca.) - figlio di Tegrimo Guidi (?-1315)
 Guido Guidi II di Romena (... – post 1283) – podestà trecentesco di Siena
 Guido Francesco Guidi (? - 1368) - figlio di Bandino Guido (?-1323)
 Guido Guidi (? - 1380) - figlio di Ugo Guidi (?-1331 ca.)
 Guido Guidi (? - 1405) - figlio di Ricciardo Guidi (?-1363)
 Guido Guidi (? - 1431) - figlio di Ricciardo Guidi (1362-?)
 Guido Guidi (? - 1440) - figlio di Bernardo Guidi (?-1408)
 Guido Guidi (? - 1485 ca.) - figlio di Guido Guidi (?-1431)
 Guido Guidi (1509 – 1569) – medico italiano
 Guido Guidi (? - 1703) - figlio di Giulio Guidi (?-1698)
 Guido Guidi (1891 – 1983) – aviatore italiano
 Guido Buffarini Guidi (1895 – 1945) – politico italiano
 Guido Guidi (1901 – 1998) – pittore italiano
 Guido Guidi (1941 – …) – fotografo italiano
 Guido Guidi (1941 – …) – disegnatore e illustratore italiano
 Guido Guidi (1968 – …) – meteorologo italiano